Bairon-et-ses-Environs (ex-Le Chesne), commune française des Ardennes
 Le Chesne, ancienne commune française de l'Eure

Voir aussi 
 Bataille du Chesne et de Buzancy